Айсин — фамилия; имеет женскую форму Айсина.

 Айсин, Альсен (1922—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Айсин, Алям (1924—1989) — полный кавалер ордена Славы.